Ferdynand I Burgundzki
 Orlando Colón (pseud. Fernando) – portorykański wrestler
 Fernando – utwór zespołu ABBA
 Fernando – brazylijski piłkarz